Минов (женската форма: Минова) е българско и руско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Георги Минов (1892 – 1927) – български общественик и революционер
 Илия Минов (… – 1912) – български революционер
 Константин Минов (1868 – 1905) – македонски сърбоманин
 Леонид Минов (1898 – 1978) – съветски пилот и парашутист

Вижте също 
 Минови

Български фамилни имена
Руски фамилни имена